Liste des évêques du diocèse de Mayence :



Articles connexes 
 Histoire de Mayence
 Électorat de Mayence
 Diocèse de Mayence

Liens externes 
 Œuvres completes de Voltaire 
 

Histoire de Mayence
Mayence
Liste d'électeurs